Кубок шести наций 2020 (, по спонсорским причинам носит название Guinness Six Nations) — 21-й по счёту Кубок шести наций (126-й, если считать с Кубком домашних наций и Кубком пяти наций), ежегодный турнир по регби-15, в котором принимали участие национальные команды Англии, Ирландии, Италии, Уэльса, Франции и Шотландии. Турнир был приостановлен 14 марта 2020 года в связи с пандемией COVID-19 и доигран в октябре того же года.

Участники

Результаты

Турнирная таблица 

Правила начисления очков
 За победу даётся 4 очка;
 За ничью даётся 2 очка;
 Бонусное очко даётся в случае, если команда в матче занесла четыре попытки и более или в случае, если команда проиграла с разницей в семь очков или менее. В случае, если команда проиграла с разницей в 7 очков или менее и занесла больше четырёх попыток, она получает два бонусных очка;
 Три бонусных очка даются команде, которая сумела обыграть всех пятерых соперников (получила большой шлем).
 Дополнительные показатели при равенстве очков:
 В случае, если количество очков у двух или нескольких команд одинаково, победителем считается команда, у которой лучше разница между заработанными и проигранными очками;
 В случае, если первый показатель является равным, победителем считается команда, занёсшая больше попыток;
 В случае, если второй показатель также является равным, обладателем Кубка становятся все команды, подходящие под указанные критерии.

1-я неделя 

Факты:
 Розыгрыш Столетнего куэйча.

2-я неделя 

Факты:
 Розыгрыш Кубка Калькутты.

Факты:
 Розыгрыш Приза Джузеппе Гарибальди.

3-я неделя 

Факты:
 Розыгрыш Приза Миллениума.

4-я неделя 

 

Факты: 
 Розыгрыш Кубка Старинного союза.

5-я неделя 

Факты:
 Розыгрыш Кубка Додди Уэйра.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт турнира,,

Кубок шести наций
2020 год в регби
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19